ОНЭКСИМ Банк
 ОНЭКСИМ (группа)